Aichenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg:

 Aichenbach, meist Eichenbach (Rems), linker Zufluss der Rems in Plüderhausen
 Aichenbachhof, Weiler in der Gemeinde Plüderhausen
 Aichenbach (Schorndorf), Siedlung in Schorndorf

Siehe auch:
 Aich
 Aichbach
 Eichenbach (Begriffsklärung)